

Patronyme 

 Gérald Porical, joueur français de rugby à XV ;
 Jérôme Porical, joueur français de rugby à XV ;
 Paul Porical, joueur français de rugby à XV.